RIM puede referirse a:

 Red Inalámbrica Municipal; o
 Research In Motion, en la actualidad BlackBerry, empresa canadiense de dispositivos inalámbricos.